Чикозапоте 2. Сексион има више значења:

 Чикозапоте 2. Сексион, Ел Ретиро (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чикозапоте 2. Сексион (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику